Mantel peut désigner :

Patronymes 

 Claude Mantel (1916-1994), militaire et Haut-fonctionnaire français, Compagnon de la Libération ;
 Dave Mantel (1981-2018), acteur, producteur de films et un modèle néerlandais ; 
 Gerhard Mantel (1930–2012), violoncelliste et pégagogue allemand ;
 Gilles Mantel (1948-), général français ;
 Hilary Mantel (1952-2022), romancière anglaise ;
  (1907-1942), footballeur allemand ;
 Jean Gaston Mantel (1914-1995), peintre marocain d'origine française ;
 Laurent Mantel (19?-), comédien français ;
 Nathan Mantel (1919-2002), biométricien américain, auteur du test de Mantel ;
Étienne Mantel, archéologue

Toponymes 
 Mantel (Bavière), commune allemande de Bavière

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme allemand